

Prénom 
Amedeo est un prénom masculin italien. Il correspond à Amédée en français, Amedeus'' en allemand

Patronyme 

 Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze (1712-1784), un cardinal italien du  ;
 Fabrice Amedeo (1978-), un journaliste du journal Le Figaro et un navigateur français.